Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 793 dans le monde.

 Route régionale 793 en Finlande
 Route nationale 793 en France